Бернард Гренфелл (; 16.12.1869, Бирмингем — 18.05.1926) — британский египтолог и папиролог. Профессор Оксфорда (с 1908 года), член Британской академии (1905).

До его рождения его отец работал ассистентом подразделения античного антиквариата Британского музея, а мать впоследствии занималась исследованием скарабеев.

С 1908 года занял специально для него созданную должность профессора папирологии в Оксфордском университете.

Женат не был.

Примечания

Ссылки 
 

Члены Британской академии
Члены Баварской академии наук
Профессора Оксфордского университета
Египтологи Великобритании
Папирологи